Neunkirchen  ist der Name folgender geographischer und astronomischer Objekte: 

 Landkreis Neunkirchen, im Saarland, Deutschland
 Bezirk Neunkirchen, in Niederösterreich, Österreich

Städte, Gemeinden:
 Neunkirchen (Baden), Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Neunkirchen am Brand, Markt im Landkreis Forchheim, Bayern
 Neunkirchen am Sand, Gemeinde im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Neunkirchen (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Neunkirchen (Siegerland), Gemeinde im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Neunkirchen (Hunsrück), Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Neunkirchen am Potzberg, Gemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Neunkirchen (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Neunkirchen (Saar), Kreisstadt im Saarland
 Neunkirchen (Niederösterreich), Bezirkshauptstadt in Niederösterreich 
 Neunkirchen-lès-Bouzonville, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich

Gemeindeteile:
 Neunkirchen (Bad Mergentheim), Ortsteil der Stadt Bad Mergentheim im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Neunkirchen (Michelfeld), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Michelfeld im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Neunkirchen bei Leutershausen, Ortsteil der Stadt Leutershausen im Landkreis Ansbach, Bayern
 ein Ortsteil der Stadt Weiden in der Oberpfalz, Bayern
 Neunkirchen am Main, Ortsteil des Marktes Weidenberg im Landkreis Bayreuth, Bayern 
 Neunkirchen (Modautal), Ortsteil der Gemeinde Modautal im Odenwald, im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Neunkirchen (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Neunkirchen (Daun), Ortsteil der Stadt Daun im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Neunkirchen (Nohfelden), Ortsteil der Gemeinde Nohfelden im Landkreis St. Wendel, Saarland

 Neunkirch-lès-Sarreguemines, Ortsteil der Stadt Sarreguemines im Département Moselle, Frankreich

Baulichkeiten:
 Renaissanceschloss Neunkirchen, abgekommenes Jagdschloss bei Neunkirchen im Saarland 

sowie:
 (4216) Neunkirchen, Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:
 Neuenkirchen, Neuenkirch, Neunkirch
 Neukirchen